Сент Хелена има више значења:
 Округ Сент Хелена (Луизијана)
 Сент Хелена (Калифорнија)
 Сент Хелена (Небраска)
 Сент Хелена (Северна Каролина)